Артём Козлюк:  — российский общественный деятель, руководитель проекта «Роскомсвобода».
  — узбекский пловец.